Прегольский — дачный посёлок в западной части Калининграда.

География 
Располагается на северном берегу реки Прегель, у её впадения в Вислинский залив, в пределах Oктябрьского района города Калининграда.

История 
В 1673 году деревня носила название Kasebalg, затем Kosswalken. У Прегеля в 1693 году курфюрст бранденбургский, будущий король прусский, Фридрих III построил резиденцию.

В 1927-28 годах деревня включена в границы Кенигсберга.

Литература 
 Adolf Boetticher: Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Ostpreußen, H. 1, Das Samland, 2. durchges. und erw. Aufl., Königsberg, Teichert, 1898
 Georg Dehio: Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler, neu bearb. von Ernst Gall Deutschordensland Preussen, unter Mitw. von Bernhard Schmid und Grete Tiemann, München; Berlin, Deutscher Kunstverlag, 1952
 Andrzej Rzempołuch: Przewodnik po zabytkach sztuki dawnych Prus Wschodnich, Olsztyn, Remix, 1992, ISBN 83-900155-1-X
 Prusy Wschodnie — dokumentacja historycznej prowincji. Zbiory fotograficzne dawnego Urzędu Konserwatora Zabytków w Królewcu (=Ostpreussen — Dokumentation einer historischen Provinz. Die photographische Sammlung des Provinzialdenkmalamtes in Königsberg), oprac. i red. bazy danych Jan Przypkowski, Warszawa, Instytut Sztuki PAN, [2006], ISBN 83-89101-44-0

Административное деление Калининграда